Mario Bava (1914–1980), roteirista, diretor de cinema e de fotografia italiano
Jorge Bava (1981), futebolista uruguaio
Zeinal Bava (1965), executivo português

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua italiana